Hysterobrevium är ett släkte av svampar. Hysterobrevium ingår i familjen Hysteriaceae, ordningen Hysteriales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hysterobrevium